Die Saison 1970/71 war in Schweden die zweite Spielzeit der Allsvenskan im Schach.

Termine 

Als Spieltermine waren vorgesehen der 25. Oktober, 15. November, 6. Dezember 1970, 17. Januar, 7. Februar, 7. und 28. März 1971. Um in der Nord-Staffel die Reisekosten zu minimieren, trugen der SK Drott Östersund und der SK Rockaden Umeå außer beim direkten Vergleich jeweils zwei Wettkämpfe an einem Wochenende aus.

Division I Norra 

In der Nord-Staffel gewann Södra SS alle Wettkämpfe und qualifizierte sich für das Finale. Der Vorjahresfinalist Schack-27 Kamraterna Stockholm musste außerdem dem Wasa SK den Vortritt lassen und landete auf dem dritten Platz. Aus der Division II waren Akademiska SK Uppsala, der Karlskoga SK und der SK Drott Östersund aufgestiegen. Karlskoga hatte die Startberechtigung für die Division I in der Division II Södra/1 erspielt, wurde aber der Nord-Staffel zugeordnet, während im Gegenzug die SS Allians Skänninge von der Nord-Staffel in die Süd-Staffel wechselte. Als einziger Aufsteiger erreichte Uppsala den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Division I Södra 

In der Süd-Staffel lieferten sich der Vorjahresaufsteiger Malmö AS, die Schacksällskapet Manhem und die SS Allians Skänninge ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Finalteilnahme, das am Ende Malmö vorne sah. Der Vorjahresmeister Lunds ASK musste sich mit dem vierten Platz begnügen, in die Division II stiegen Växjö SK und Landskrona SK ab.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Finale 

Im Finale trafen mit Stockholm Södra SS und Malmö AS die Sieger der beiden Staffeln in Nässjö aufeinander. Die Stockholmer konnten beide Wettkämpfe für sich entscheiden, einem knappen 4½:3½ im Hinspiel ließen sie ein 5½:2½ im Rückspiel folgen.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Wettkampftermine (PDF-Datei; 6,7 MB) in Tidskrift för Schack 7/1970, S. 198 (schwedisch)
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde (PDF-Datei; 8,5 MB) in Tidskrift för Schack 10/1970, S. 316f. (schwedisch)
 Ergebnisse der 3. Runde (PDF-Datei; 6 MB) in Tidskrift för Schack 1/1971, S. 2 (schwedisch)
 Ergebnisse der 4. Runde (PDF-Datei; 6 MB) in Tidskrift för Schack 2/1971, S. 39 (schwedisch)
 Ergebnisse der 5. Runde (PDF-Datei; 6 MB) in Tidskrift för Schack 3/1971, S. 79 (schwedisch)
 Ergebnisse der 6. und 7. Runde, Endstand der Division I und Ergebnis des Finales (PDF-Datei; 6,96 MB) in Tidskrift för Schack 4/1971, S. 104 (schwedisch) 

1970
Sportveranstaltung in Schweden
Schachveranstaltung 1970
Schachveranstaltung 1971